NGC 7025 (другие обозначения — PGC 66151, UGC 11681, MCG 3-54-1, ZWG 449.3, KARA 897, IRAS21054+1607) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Дельфин.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

Спиральные галактики
7025
Дельфин (созвездие)